Maudet ist der Familienname  folgender Personen:

 Christian-Jaque (1904–1994; gebürtig Christian Maudet), französischer Regisseur 
 Pierre Maudet (* 1978), Schweizer Politiker (FDP)